Reipas Lahti steht für:

 einen finnischen Fußballverein, siehe Lahden Reipas
 Reipas Lahti, einen früheren Namen von Pelicans, finnischer Eishockeyverein